Дмитрий Сергеевич Светушкин () — молдавский шахматист, гроссмейстер (2002).

Чемпион Молдавии (2000). Серебряный призёр чемпионатов Молдавии (2016 и 2018).

В составе национальной сборной Молдавии участник десяти шахматных олимпиад (2002—2018) и трёх командных чемпионатов Европы (2011, 2015, 2017).

Победитель мемориала Б. Костича (Вршац, 2017). Победитель опен-турнира Ikaros Chess Festival (2003; с Ю. Хелльстеном и М. Шиманьским), опен-турниров в Гапе (2008), Палеохоре (2010; с Ю. Г. Криворучко и А. В. Зубаревым), Врахати (2012 г.; после тай-брейка с Э. Хансеном и Ш. Сундаром), Корунде (2017 г., после тай-брейка с Б. Гледурой).

Известен также как теоретик. Автор книги о теории защиты Грюнфельда.

Покончил жизнь самоубийством 4 сентября 2020 года, выпрыгнув из окна.

Книга 

 Svetushkin, Dmitry (2013). The Ultimate Anti-Grünfeld: A Sämisch Repertoire. Chess Stars. ISBN 978-9548782944.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Молдавии
Чемпионы Молдавии по шахматам
Самоубийцы, бросившиеся с высоты